Die Open d’Orléans 2014 waren ein Tennisturnier, das vom 22. bis 28. September 2014 in Orléans stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 155 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 168 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 125 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Orléans